Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі Кеті Джордан і Енн Сміт з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (півфінал)
 Розмарі Касалс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Chicago Doubles Draw 

Ameritech Cup
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983